Щербако́вка () — село,
Токаревский сельский совет,
Дергачёвский район,
Харьковская область.

Географическое положение 
Село Щербаковка находилось на склонах одного из отрогов балки Татарка в одном км на север от села Кудиевка и в одном км на юго-восток от бывшего села Долбнивка (Дольневка); на расстоянии одного км проходит автомобильная дорога , в 2-х км проходит граница с Россией.

История 
 В 1869 году здесь был Щербаков хутор с двумя ветряными мельницами.
 В 1940 году, перед ВОВ, в Щербаковке было 42 двора.
 В 1940 году в находящейся севернее Долбнивке (Долбновке) было 60 дворов.
 После ВОВ Долбнивка была снята с учёта и стала нежилой вследствие депопуляции.
 1997 — село Щербаковка было снято с учёта, так как в нём из-за депопуляции населения не стало жителей.

Примечания 

Исчезли в 1997 году
Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)